Franz Wenzl ist der Name folgender Personen:

* Franz Wenzl (Bankmanager) (* 1925), österreichischer Landwirt, Politiker und Bankmanager
 Franz Adrian Wenzl, bekannt als Austrofred (* 1976), österreichischer Musiker